Rosenhang bezeichnet
 den Rosenhang, eine Großlage im deutschen Weinbaugebiet Mosel
 den Rosenhang (Kassel), die nordwestliche Begrenzung der Karlsaue in Kassel
 einen Rosengarten in Karben, siehe: Karben#Naturdenkmale